

Patronyme 
Aleksandrov, également Alexandrov ou Alexandroff (en ) ou Aleksandrova, également Alexandrova (féminin ; ), est un patronyme russe.

 
 Anastassia Alexandrova, chimiste russo-américaine ;
 Anatoli Petrovitch Aleksandrov (1903-1994), physicien soviétique ;
 Anatoli Alexandrov (1888–1982), pianiste et compositeur russe ;
 Boris Aleksandrov (1905-1994), compositeur soviétique ; 
 Boris Alexandrov (1955-2002), joueur de hockey sur glace soviétique ;
 Constantin Alexandrov, acteur français ;
 Ekaterina Alexandrova (née en 1994), joueuse de tennis russe ;
 Grigori Aleksandrov (1903-1984), réalisateur russe ;
 Ioulia Alexandrova (1982-), actrice russe ;
 Iouri Aleksandrov (1988-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Maria Alexandrova (née en 1978), danseuse russe ;
 Mihail Aleksandrov (ou Alexandrov) (1989-), footballeur bulgare ;
 Nemanja Aleksandrov (1987-), joueur serbe de basket-ball ;
 Pavel Aleksandrov (1896-1982), mathématicien russe ;
 compactifié d'Alexandrov ;
 topologie d'Alexandrov ;
  (1866-1940), avocat, procureur et enquêteur (Empire russe) ;
 Teodora Alexandrova (née en 1981), gymnaste rythmique bulgare ;
 Veniamin Aleksandrov (1938-1991), joueur de hockey sur glace soviétique ;
 Victor Alexandrov-Perry, (1910-1984), écrivain né en Russie, d'expression française et naturalisé américain. Il est enterré au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Toponyme 

 Aleksandrov, ville russe de l'oblast de Vladimir.

Note

Voir aussi 

 

Patronyme russe
Homonymie de patronyme bulgare
Patronyme ukrainien
Homonymie de toponyme